Claudio Pacifico – attore italiano
 Claudio Pacifico – diplomatico e scrittore italiano